Der Kanton Matheysine-Trièves ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Grenoble, im Département Isère und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich. Hauptort ist La Mure.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 70 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Chantelouve und Le Périer → Chantepérier

2017: Fusion Cordéac und Saint-Sébastien → Châtel-en-Trièves

Matheysinetrieves